San Martín del Pimpollar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín del Pimpollar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Martín del Pimpollar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar